MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, s sedežem v Ljubljani, je zavod, ki izvaja evropske programe v mladinskem sektorju.

Dejavnost 
Osrednja dejavnost Zavoda MOVIT (www.movit.si) je izvajanje nalog nacionalnih struktur kot so predvidene v odločitvah Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posameznega programa, še posebej na področjih učnih mobilnosti, evropske mladinske politike, evropskega in mednarodnega sodelovanja lokalnih skupnosti in njihovega prebivalstva, še zlasti mladih ter spodbujanje in uveljavljane evropskega državljanstva kot temeljno vez med prebivalci in Evropsko Unijo.

MOVIT izvaja naloge Nacionalne agencije EU programa na področju mladine od maja 1999, ko je Slovenija vstopila v program MLADI ZA EVROPO III, ki se je nadaljeval s programom MLADINA (2000 - 2006) ter programom MLADI V AKCIJI (2007 - 2013). V okviru te vloga upravlja posredno centralizirana sredstva proračuna EU in omogča pridobitev finančne podpore za različne oblike učnih mobilnosti v mladinskem delu, istočasno pa izvaja aktivnosti za splošni razvoj mladinskega dela in neformalnega učenja, še posebej pa tiste, ki s svojim pristopom in vsebino prispevajo h krepitvi evropskega sodelovanja na področju mladine.

Poleg vloge Nacionalne agencije v okviru programa Mladi v Akciji znotraj MOVIT-a deluje še nacionalni partner EURODESK-a (od leta 2001), ki je specializirana struktura znotraj programa za posredovanje informacij o evropskih priložnostih tako za mlade kot za tiste, ki neposredno delajo z mladimi. Od leta 2002 v okviru MOVIT-a deluje tudi SALTO-YOUTH South East Europe Resource Centre, ki je specializirana evropska enota programa za razvoj programa Mladi v akciji v partnerskih državah v območju Zahodnega Balkana.

MOVIT od leta 2009 izvaja naloge Informacisjke pisarne v okviru programa EVROPA ZA DRŽAVLJANE , ki spodbuja in podpira srečanja in sodelovanja med prebivalci držav članic EU in nekaterih držav kandidatk ali potencialnih kandidatk za članstvo v EU z namenom spodbujanja in krepitve evropskega državljanstva.

MOVIT ponuja tudi priložnost svetovanja pri snovanju razvoja mednarodnega sodelovanja lokalnih skupnosti, društev in drugih organizacij, vključno z izdelavo strateških načrtov za internacionalizacijo operacij tako lokalnih oblasti, nevladnih organizacij ter manjših in srednjih podjetij.

Struktura, kadri in viri za kritje stroškov delovanja 
MOVIT deluje v organizacijski shemi treh vertikalnih organizacijskih skupin ter prečne skupine Skupnih služb in funkcij. Ob koncu leta 2010 je bilo v MOVIT-u zaposlenih 15 oseb, letni prihodki za kritje stroškov delovanja v letu 2009 pa so znašali 920.574 €  od tega 52% iz proračuna EU, 34% iz proračuna RS, 14% pa je bilo pridobljeno z lastno dejavnostjo, predvsem z izvajanjem usposabljanj v območju Jugovzhodne Evrope.

Zavod MOVIT deluje od leta 1997, del njegove dejavnosti ob ustanovitvi pa danes izvajata zavod AVANTIS (od 2004) in zavod MOBIN (od 2010).

Viri in več informacij 
Uradna spletna stran MOVIT, Ljubljana,;

www.europa.eu/youth